Giuseppe Bossi ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Bossi (Maler) (1777–1815), italienischer Maler, Radierer und Autor
 Giuseppe Bossi (Unternehmer) (1810–1891), italienisch-österreichischer Textilunternehmer 
 Giuseppe Bossi (Fussballspieler) (auch Joseph Bossi; 1911–??), Schweizer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Antonio Giuseppe Bossi (auch Giuseppe Bossi; 1699–1764), italienischer Stuckateur